El paral·lel 75º sud és una línia de latitud que es troba a 75 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Antàrtic i l'Antàrtida.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 75° de latitud sud, un grau de longitud equival a  28,902 km; la longitud total del paral·lel és de 10.405 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 8.327 km i a 1.675 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 75° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="145" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-valign=top
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Terra de la Reina Maud, reclamat per  Territori Antàrtic Australià, reclamat per  Terra Adèlia, reclamat per  Territori Antàrtic Australià, reclamat per  Dependència de Ross, reclamat per 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Ross
|-valign=top
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Territori no reclamat Antàrtida Xilena, reclamat per  Territori reclamat per  i  (reclamacions sobreposades) Territori reclamat per ,  i  (reclamacions sobreposades)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Antàrtic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Weddell
|-valign=top
| 
! scope="row" | Antàrtida
| Territori Antàrtic Britànic, reclamat per  Terra de la Reina Maud, reclamat per 
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 74º sud
 Paral·lel 76º sud

Referències 

Línies de latitud